Бріон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Бріон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Бріон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Бріон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Бріон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Бріон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Бріон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Бріон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна